Домингуш Соуза Коутиньо Менесес Дуарте (; родился 10 марта 1995 года в Кашкайше, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Хетафе» и сборной Португалии.

Клубная карьера 
Дуарте — воспитанник клубов «Эшторил-Прая» и столичного «Спортинга». 5 октября 2014 года в матче против «Трофенсе» он дебютировал за дублирующий состав последних с Сегунда лиге. Летом 2016 года Дуарте для получения игровой практики был арендован клубом «Белененсеш». 14 августа в матче против «Витории Сетубал» он дебютировал в Сангриш лиге. 1 октября в поединке против «Шавеша» Домингуш забил свой первый гол за «Белененсеш». Летом 2017 года Дуарте на правах аренды перешёл в «Шавеш». 10 августа в маче против «Витории Гимарайнш» он дебютировал за новый клуб.

Летом 2018 года Дуарте был арендован испанским «Депортиво Ла-Корунья». 17 августа в матче против «Альбасете» он дебютировал в Сегунде. В этом же поединке Домингуш забил свой первый гол за «Депортиво Ла-Корунья».

Летом 2019 года Дуарте перешёл в «Гранаду», подписав контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 3 млн. евро. 17 августа в матче против «Вильярреала» он дебютировал в Ла Лиге. 5 октября в поединке против мадридского «Реала» Домингуш забил свой первый гол за «Гранаду». Дуарте сыграл 11 матчей в Лиге Европы УЕФА 2020/21, а его команда вышла в четвертьфинал. 20 сентября 2021 года он отправился домой в первой половине матча против «Барселоны».

Международная карьера 
В 2014 году в составе сборной Португалии до 19 лет Дуарте стал серебряным призёром чемпионата Европы для юношей не старше 19 лет в Венгрии. На турнире он сыграл в матчах против команд Израиля, Венгрии, Австрии, Сербии и Германии.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Португалии Дуарте принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Катара, Сенегала, Новой Зеландии, Колумбии и Бразилии.

11 ноября 2020 в товарищеском матче против сборной Андорры Дуарте дебютировал за сборную Португалии.

Достижения 

Международные

 Португалия (до 19)
 Серебряный призёр Юношеского чемпионата Европы: 2014

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Шавеш»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Хетафе»